Wolffberg ist der Familienname folgender Personen: 

 Inge Wolffberg (1924–2010), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Kabarettistin
 Louis Wolffberg (1856–1932), deutscher Augenarzt und Sachbuchautor
 Siegfried Wolffberg (1853–1938), deutscher Arzt, Hygieniker und Sachbuchautor